У́нежма — река в Архангельской области России, протекает на северо-западе Онежского района. Длина реки — 44 км, площадь водосборного бассейна — 264 км².

Унежма вытекает из болота Ботаевский Мох на склонах Ветреного пояса. Течёт с юга на север. Несудоходна, порожиста. Устье реки находится на Поморском берегу, в восточной части губы Унежма Онежского залива Белого моря, в 1,2 мили к юго-западу от мыса Бранница (Ужний наволок). Крупнейшие притоки: Ледручей, Калморучей. В среднем течении реку пересекает мост железнодорожной ветки «Беломорск — Маленьга — Малошуйка — Обозерская».

Данные водного реестра 
Бассейновый округ — Двинско-Печорский бассейновый округ.

Водохозяйственный участок — реки бассейна Онежской губы от западной границы бассейна реки Унежма до северо-восточной границы бассейна реки Золотица без реки Онега.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Реки, впадающие в Белое море на Поморском берегу
Реки Онежского района